Дзюбан Андрій Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюбан Василь Вікторович (* 1977) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюбан Іван Феодосійович (1923—2008) — український живописець і графік.
 Дзюбан Максим Мирославович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюбан Юрій Іванович (1960—2021) — депутат Теребовлянської районної та Тернопільської обласної рад. Голова Теребовлянської РДА (2010—2011).
Прізвища